Зміна клімату
 зміна (режим праці)
 Зміна особистісна: зміна поведінки
 бізнес-зміни (організаційні зміни), новація, Модернізація
 Соціальна зміна
 Зміна парадигм
 Зміна фаз газорозподілу

Див. також 
 Нововведення
 Рух
 розвиток